Katafalk (doodskist)
Katafalk (band)
Katafalk (film, 1990), film uit 1990 van Valery Todorovsky